

Mitologia 
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, consigliere di Priamo e padre dei giovani troiani Pisandro e Ippoloco
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e di Nicippe una delle cinquanta figlie di Tespio
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, figlio di Trasianore e padre di Deifonte. Uno degli Eraclidi
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, uno dei Proci, fu ucciso da Odisseo
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, un centauro ucciso da Cenis alle nozze di Piritoo
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, un troiano, padre di Pisandro e Ippoloco
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, guerriero di Creta che combatté con Idomeneo dalla parte dei Greci e fu ucciso da Enea
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, figlio di Egitto, sposò (e da lei fu ucciso) la Danaide Midea
 Antimaco – personaggio della mitologia greca, figlio di Ippodamante e nipote di Acheloo

Persone 
 Antimaco I – primo sovrano della Battria
 Antimaco II – secondo sovrano della Battria
 Antimaco di Colofone – poeta e retore greco antico
 Antimaco di Teo – poeta lirico greco antico